Фишер () — австрийская компания, крупный производитель спортивного инвентаря.

Дочерние компании 
У Fischer Sports есть несколько дочерних компаний:
 Fischer + Löffler Germany GmbH (GER)
 Fischer Ltd. (RUS)
 Fischer Mukatschewo (UKR)
 Fischer Skis US, LLC (USA)
 Fischer Footwear SRL, Montebelluna (ITA)
 Fischer France SARL (FRA)

История

Начало деятельности 
По официальной версии, фирма основана в 1924 году, когда Йозеф Фишер Старший () создал компанию по изготовлению тележек и саней. На следующий год к перечню выпускаемой продукции добавляются лыжи.

Деятельность 
Производство горных и беговых лыж, а также товаров для хоккея, одежды и аксессуаров. Основные производственные мощности находятся в Риде (Австрия) и в Мукачево (Украина) — «Фишер-Мукачево».

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт компании

Компании Австрии
Компании, основанные в 1924 году
Производители спортивных товаров
Производители лыж и лыжной экипировки